WABC (AM), station de radio, New York
 WABC-TV, station de télévision, New York